Вишина има више значења:

 Вишина (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Вишина (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Вишина (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Вишина (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Вишина (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Вишина (Олт), општина у округу Олт у Румунији